Ади́рський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Атбасарського району Акмолинської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт — станційне селище Адир.

Населення — 643 особи (2009; 770 в 1999, 830 у 1989).

Примітки 

Сільські округи Атбасарського району